Михаилешти има више значења:

 Михаилешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Михаилешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Михаилешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Михаилешти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији